Кади́ров — фамилия.

 Кадиров (Брагар), Руслан Генриевич — оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Украины.
 Кадиров, Шухрат Мунавварович (род. 1976) — глава узбекского национального космического агентства Узбеккосмос.

 Кадирова, Фануза Фахимовна (род. 1998) — российская хоккеистка.

См. также 
 Кадыров
 Кодиров